Атю́рьево () — село в Мордовии, административный центр Атюрьевского района и Атюрьевского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на автотрассах Москва — Саранск и Торбеево — Темников в 121 км (по прямой) и 138 км (по автодороге) к северо-западу от Саранска на реке Ляча (бассейн реки Ока), в 32 км к северу от железнодорожной станции Торбеево.

Расположено на западе Республики Мордовия. Для его восточной части характерны лесостепи, для западной — ландшафты смешанных лесов. Месторождения: кирпичных глин (Атюрьевское), кирпичных суглинков (Стрельниковское). Эксплуатационные запасы подземных вод 142 тыс. м³/сут.

Реки: Явас, Ляча, Шуструй. Почвы: чернозёмы (51 %), серые лесные (24), дерново-подзолистые (14), пойменные (5 %). Растительность: луговые степи, широколиственные и смешанные леса. Под лесами 21,7 %, кустарниками 2,8 % площади района. На территории района расположен охотничий заказник «Лесной».

Средняя температура января -10,9°С, июля +19,4

История 

Основано в середине XVI века.

Первое упоминание об Атюрьеве относится к 1443 г. Название-антропоним: связывают с прозвищем старика Атеря, ходатая к московскому царю с челобитной о защите села от притеснений татар. В прошлом здесь были 2 села: Верхнее Атюрьево и Нижнее Атьюрьево, впоследствии слившиеся в одно. 

Во 2-й половине 16 в. часть жителей переселилась на свободные земли, образовав с. Теризморга (ныне Старая Теризморга Старошайговского района). По переписи 1678 г. Атюрьево было одним из крупных мордовских сёл. В январе 1864 г. жители села во главе с З. Григорьевым выступили против Крестьянской реформы. 

В 1918 году часть атюрьевских крестьян выступила против продразверстки. Были убиты продотрядовцы Т. Бараев и И. Михайлов. По указанию председателя СНК В. И. Ленина сюда была направлена следственная комиссия, которая жестоко расправилась с участниками выступления. В 1931 году, во время коллективизации, был организован колхоз «Цятка» («Искра»), переименованный в 1956 году в «Память Ильича», с 1992 г. — СХПК. В 1937 году начала издаваться районная газета «Сельские вести».

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва составляла 79 %.

Инфраструктура 
В современной инфраструктуре села отсутствуют промышленные предприятия, действуют 2 средние и музыкальная школы, ПТУ, Дом творчества школьников, 5 библиотек, Дома культуры и быта. Открыты дневной стационар и поликлиника, но полностью закрыт круглосуточный стационар и уехало с района десяток квалифицированных докторов, торговых и коммунально-бытовых учреждений, телевизионный ретранслятор. Памятники: воинам, погибшим в годы Второй мировой войны, Никольская церковь (1862).

Известные жители 
Атюрьево — родина Героя Социалистического Труда В. М. Верьясова, учёного И. Н. Пиксина.

Экономика 
Район сельскохозяйственный. Промышленные предприятия находятся в Атюрьеве. На 1 января 2001 г. в районе действовали 14 СХПК, 20 К(Ф)Х. Всего земель 82,6 тыс. га, в том числе 59,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 41,5 тыс. — пашни, 17,6 тыс. — кормовых угодий, 0,1 тыс. га — многолетних насаждений. Сельскохозяйственные предприятия Атюрьевского района производят зерно, картофель, мясо, молоко, шерсть.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Атюрьевского района
Районные центры Мордовии